Hebron ist der Familienname folgender Personen:
 Antonín Hebron (1907–1942), Opfer des Nationalsozialismus
 Micol Hebron (* 1972), US-amerikanische Künstlerin, Kuratorin und außerordentliche Professorin
 Rod Hebron (* 1942), kanadischer Skirennläufer
 Vaughn Hebron (* 1970), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Vaughn W. Hebron (* 1990), US-amerikanischer Autor